Sant Hipòlit puede hacer referencia a:

Saint-Hippolyte (en catalán Sant Hipòlit de la Salanca), municipio del Rosellón; o
San Hipólito de Voltregá, municipio de Osona.